San Lorenco II ima više značenja:
 San Lorenco II (Salerno)
 San Lorenco II (Viterbo)